

Persone
Alfredo Napoleoni (1937) – ex calciatore italiano
Claudio Napoleoni (1924-1988) – economista e politico italiano
Loretta Napoleoni (1955) – saggista e giornalista italiana
Stefano Napoleoni (1986) – calciatore italiano

Altro
Plurale di napoleone – moneta d'oro della Repubblica Subalpina, denominata anche marengo

Pagine correlate
Napoleone (disambigua)